

Mitologia 
 Leucone – personaggio della mitologia greca, figlio di Temisto e di Atamante (o di Poseidone) e padre di Evippe, Eritra e Pisidice. Morto di malattia
 Leucone – personaggio della mitologia greca, uno dei sette eroi che gli ateniesi avrebbero dovuto sacrificare per vincere una battaglia imminente. Gli altri sei erano Androcrate, Pisandro, Damocrate, Ipsione, Atteone e Poliido
 Leucone – personaggio della mitologia greca, uno dei cento cani di Atteone

Persone 
 Leucone – commediografo ateniese vissuto intorno al 460 a.C.

Note